Школьний Валентин Васильович (1926) — український фотограф і журналіст
 Школьний Владислав Васильович — учасник російсько-української війни
 Школьний Олег Андрійович (1990—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Школьний Олександр Ігорович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Школьний — селище, Ісетський район, Тюменська область
 Школьний — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Школьний — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Школьний — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Школьна
Прізвища